Бемидбар (Бамидбар; Бе-мидба́р — «в пустыне») — термин еврейского происхождения, пятое слово в библейской Книге Чисел и именование следующих текстов:

 Книга Чисел;
 Бамидбар рабба — мидраш на Книгу Чисел;
 Бе-Мидбар (недельная глава) — первый раздел книги Чисел.